tranzyt (astronomia)
 tranzyt (transport)